Аметрин — это гербицид, который принадлежит к семейству триазинов.

Законодательное регулирование 
Аметрин не входит в список рекомендованных средств защиты растений европейского союза, а в некоторых странах, например во Франции, полностью запрещён к использованию.

Физико-химические характеристики 
Физико-химические характеристики, величины которых указаны ниже, влияют на риск передачи активного вещества в воде, а также на риск загрязнения воды:
 Гидролиз при pH=7 : устойчив,
 Растворимость: 185 мг·л−1,
 Коэффициент распределения между органической и водой: 300 см3·г−1. Этот параметр определяет время хранения активного вещества в органическом веществе почвы. Подвижность вещества снижается его поглощением частицами почвы.
 Период полураспада: 60 дней. 
 Коэффициент распределения октанол-вода: 3,07 (показатель гидрофобности-гидрофильности)

Экотоксикология 
В плане экотоксикологии, наблюдаются следующие значения ЛД50:
 ЛД50 для рыб: 3,4 мг·л−1,
 ЛД50 для дафний: >15 мг·л−1,

Токсичность для человека 
В плане токсичности длячеловека, допустимая дневная доза составляет около <span class="nowrap">0,01 мг·<span title="Kilogramme">кг−1·день−1.

Примечания 

Гербициды
Триазины
Ингибиторы фотосистемы II